9 км — закрытый остановочный пункт на новгородском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Располагается в Трегубовском сельском поселении Чудовского района Новгородской области, вблизи автодороги , в 500 м севернее деревни Радищево.
В 1 км южнее остановочного пункта расположен мост через реку Полисть.

По состоянию на 2012 год электропоезда проходят платформу без остановки.

Ссылки 
 Платформа 9 км на сайте «Псковские железные дороги»
 Платформа 9 км на Викимапии

Железнодорожные станции и платформы Чудовского района
Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги